Hørup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Hørup (Jelling Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Jelling Sogn
 Hørup Sogn (Silkeborg Kommune) – er et sogn i Kjellerup i Silkeborg Kommune
 Hørup Kirke.
 Hørup (Slangerup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Slangerup Sogn
 Hørup Sogn (Als) er et sogn i det tidligere Als Sønder Herred, nu Sønderborg Kommune
 Hørup Kirke (Als) ligger i landsbyen Kirke Hørup.
 Høruphav – var indtil 2007 hovedby i den daværende Sydals Kommune.
 Hørup (Vester Bjerregrav Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vester Bjerregrav Sogn
 Hørup (Sydslesvig) – (tysk Hörup) er en kommune få kilometer vest for Flensborg i Sydslesvig
Se også
 Viggo Hørup – var en dansk jurist, politiker, redaktør og minister, der var en ledenske skikkelse i oppositionen mod ministeriet Estrup i anden halvdel af 1800-tallet.
 Inge Hørup (født 29. maj 1958 i København ) er en dansk kunstmaler.